Romeral (Chili), gemeente in Chili
 Romeral (vulkaan), vulkaan in Colombia